Le district de Qingshan (青山) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le district de Qingshan (青山) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.

Homonymie de toponyme